Бессі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 75 км на південний захід від Пуатьє, 5 км на південний захід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 637 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1674,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бессін на сайті французького Національного інституту географії
 Бессін на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бессін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр